Voilà (französisch etwa „sieh da“) steht für:

 Voilà (Lied), Lied von Barbara Pravi
 Voilà (Zeitschrift), französische Wochenschrift, erschien 1931 bis 1940
 Voilà, bibliographisches Nachweissystem in Kanada 

Voila steht für:
 Voila (Webportal), Webportal und Suchmaschine von France Télécom
 Voila (Brașov) (deutsch Wolldorf), Gemeinde im Kreis Brașov in Rumänien
 Voila (Belinda Carlisle), siebtes Studioalbum von Belinda Carlisle, 2007 erschienen
 Voila!, drittes Studioalbum der italienischen Sängerin In-Grid, 2005 erschienen